Тонтон (англ. Taunton) — многозначный термин; топоним.

 Тонтон — город на юго-западе Великобритании, административный центр английского графства Сомерсет. 
 Тонтон — город в округе Лайон, штат Миннесота, США. 
 Тонтон — город в Массачусетсе, столица округа Бристоль, США.